

Пасадена-Гіллс — місто, штат Міссурі
 Пасадена-Гіллс — переписна місцевість, штат Флорида